Hradiště est un toponyme qui peut désigner :

Hradiště, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Hradiště, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Hradiště, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Hradiště, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň ;
 Choustníkovo Hradiště, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové ;
 Dolní Hradiště, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Mnichovo Hradiště, une ville du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Staré Hradiště, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Uherské Hradiště, une ville et le chef-lieu du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín.

Voir aussi 
 , l’équivalent slovaque

Homonymie de localités en  Tchéquie